Allgeier Experts SE ist ein deutscher Anbieter von IT-Dienstleistungen mit Projekt- und Personalservices mit Hauptsitz in Wiesbaden. Das Unternehmen ist im gesamten Bundesgebiet mit Niederlassungen vertreten und gehört zur Gruppe Allgeier SE.

Unternehmensprofil 
Allgeier Experts SE ist die Projektservice- und Personaldivision der Münchener IT-Dienstleistungsgruppe Allgeier SE. Die 2013 gegründete Division hat sich zum 1. Januar 2017 neu formiert und tritt seitdem unter einer einheitlichen Dachmarke auf. Zur Division gehören die Unternehmen Allgeier Experts Go GmbH, Allgeier Experts Pro GmbH, Allgeier Experts Services GmbH, Allgeier Engineering GmbH und U.N.P.

Zum Kerngeschäft gehören IT-Dienstleistungen in allen Branchen im privaten sowie öffentlichen Sektor.

Weblinks 
 Unternehmenshomepage Allgeier Experts SE

Unternehmen (Wiesbaden)
Gegründet 2013
IT-Dienstleister (Deutschland)

Einzelnachweise